Schembera ist der Familienname folgender Personen:
 Robin Schembera (1988), deutscher Leichtathlet
 Viktor Karl Schembera (1841–1891), tschechischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Šembera